Velezano puede hacer referencia a:

Club Atlético Vélez Sarsfield, club deportivo del barrio de Liniers, Buenos Aires, Argentina; 
Dalmacio Vélez Sarsfield, localidad argentina en el departamento Tercero Arriba, provincia de Córdoba; o
Vélez Sársfield, barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.